9-е первенство Казахстана по футболу среди клубов Второй лиги, в финальном этапе которого приняли участие 7 команд. Соревнование имело любительский статус.

Турнир проходил в 2 этапа с 24 мая по 29 октября 2010 года. На предварительном этапе команды были разделены на 5 региональных зон («Юг», «Север», «Восток», «Запад» и «Алматы»). Затем лучшие клубы сыграли в финальном этапе, где они сначала были разделены на 2 группы, а потом 4 сильнейшие команды участвовали в финале.

Расписание игр

Предварительный этап

Зона «Юг» 
Предварительный этап в зоне «Юг» проводился с 24 по 27 апреля в Таразе с участием 4-х клубов.

В финальный этап вышли 2 лучшие команды — СКА-«Юг» (Тараз) и «Кызылорда» (в финальном этапе переименована в «Кайсар-Жас»).

Зона «Восток» 
Предварительный этап в зоне «Восток» проводился с 12 по 17 июля в Семее с участием 5 клубов.

В финальный этап вышли 2 команды — «Меркурий-Строитель» (Усть-Каменогорск) и «Ардагер» (Семей), но вместо него в финальном этапе участвовала «Елсана»-ДЮСШ (Аягоз).

Финальный этап 
Финальный этап первенства Казахстана среди команд Второй лиги с участием 7 клубов (из 8 заявленных) прошёл с 21 по 29 октября в Таразе. Изначально были созданы 2 группы по 4 команды в каждой, после чего победитель должен был определяться по системе плей-офф. Но затем сыграли ещё один финальный турнир.

Группа 1

Группа 2

Финал

Лучшие игроки 
Лучший вратарь — Евгений Иваненко (СКА-Юг).

Лучший защитник —  Евгений Шпак («Меркурий-Строитель»).

Лучший полузащитник — Алибек Токсанбаев («Мунайшы-Олимп»).

Лучший нападающий-бомбардир (7 мячей) — Рахматуло Турсуметов («Тарлан»).

Примечания

Ссылки